William Cavendish (1672–1729) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. książę Devonshire
 William Cavendish (1698–1755) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. książę Devonshire
 William Cavendish (1720–1764) – brytyjski arystokrata i polityk, premier Wielkiej Brytanii w latach 1756–1757, 4. książę Devonshire
 William Cavendish (1748–1811) – brytyjski arystokrata i polityk, 5. książę Devonshire
 William Cavendish (1783–1812) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Derby i Knaresborough
 William Cavendish (1917–1944) – brytyjski arystokrata, oficer i polityk, markiz Hartington